Menard peut désigner :

Toponyme 

Menard, une ville du Texas
le

Patronyme 

Constance Menard (1968-), cavalière de dressage professionnelle française.
D. L. Menard (1932-2017), chanteur et auteur-compositeur cadien.

Divers 
Menard une entreprise du groupe Vinci
 Nippon Menard Cosmetic, société japonaise de cosmétiques et de compléments alimentaires
 Musée d'Art Menard, musée japonais situé à Komaki

Voir aussi